Occupybeweging, een internationale protestbeweging:
Occupy Wall Street
Occupy-protesten in Nederland
Occupy, het Engelse woord voor bezetten, zie bezetting